l'Unità può riferirsi a:

 L’Unità, rivista italiana di cultura e politica edita tra il 1910 e il 1920
 l'Unità, quotidiano fondato da Antonio Gramsci, è stato pubblicato dal 1924 al 2017.
 L'unità, album del 1972 degli Stormy Six